Chenard ist der Familienname folgender Personen:

 Carol Chénard (* 1977), kanadische Fußballschiedsrichterin
 Émile Chenard (1891–1982), französischer Autorennfahrer
 Louis Chenard (Rennfahrer) (1887–1949), französischer Unternehmer und Rennfahrer

Chenard steht für:

 Chenard & Walcker, zwischen 1900 und 1946 existierender französischer Automobilhersteller
 Louis Chenard, französischer Automobilhersteller